Огнєва Інелла Андріївна (29 жовтня 1999, м. Буча, Україна — 12 березня 2020, там само) — українська письменниця, поетка.
 Огнєва Олена Дмитрівна (нар. 24 липня 1944, Гульрипш, Абхазька АРСР, Грузинська РСР) — радянський і український сходознавець, буддолог і тибетолог.